Trotzkopf steht für:

 trotzendes Kind, siehe Trotz
 Trotzkopf (Insekt), eine Käferart
 Der kleine Trotzkopf, eine Skulptur des norwegischen Bildhauers Gustav Vigeland
 Schreibmaschinen-Kugelkopf, umgangssprachlich als „Trotzköpfchen“ bezeichnet 

Der Trotzkopf steht für:
 Der Trotzkopf, Mädchenroman (1885) von Emmy von Rhoden
 Der Trotzkopf (1983), deutsch-österreichische Fernsehserie

Siehe auch: